Хегевальд () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хегевальд, Тобиас (род. 1989) — немецкий автогонщик.
 Хегевальд, Лидди (1884—1950) — немецкий кинопродюсер.
 Хегевальд, Вольфганг (род. 1952) — немецкий писатель.

См. также 
  — посёлок немецких колонистов около Житомира, Украина, в годы Второй мировой войны.